Le rosette, più raramente roselline, sono un primo piatto tradizionale di Modena, in Emilia Romagna (Italia).

Preparazione 
Stendere la besciamella e adagiare il prosciutto cotto sulle sfoglie di pasta all'uovo, dopodiché aggiungere altra besciamella ed emmental o fontina. Arrotolare la pasta e tagliare le rosette alte pochi centimetri. Stendere altra besciamella sul fondo di una pirofila, porvi le rosette e aggiungere del parmigiano grattugiato in grande quantità prima di infornare.

Note 

Cucina modenese
Piatti a base di formaggio
Piatti a base di pasta
Piatti a base di prosciutto
Piatti a base di uova